Mayland ist der Name mehrerer 

Orte den Vereinigten Staaten:
 Mayland (Tennessee)
 Mayland (Virginia)

in Kanada:
 Mayland Heights, Calgary

in England:
 Mayland (Essex)

Mayland ist der Familienname folgender Personen:
 Marian Mayland (* 1988), deutscher Filmemacher und Künstler